Мерефя́нский городско́й сове́т — входит в состав Харьковского района Харьковской области Украины.

Административный центр городского совета находится в 
городе Мерефа.

Населённые пункты совета 

 город Мере́фа 
 посёлок Селекцио́нное

Примечания 

Местные советы (Харьковский район)
Городские советы Харьковской области
Мерефа